Ламіляр'є́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Тарн. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 560 км на південь від Парижа, 65 км на північний схід від Тулузи, 10 км на південь від Альбі.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Південь-Піренеї. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Окситанія.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 
У 2007 році серед 265 осіб у працездатному віці (15-64 років) 200 були активні, 65 — неактивні (показник активності 75,5%, у 1999 році було 70,0%). З 200 активних працювало 187 осіб (102 чоловіки та 85 жінок), безробітних було 13 (5 чоловіків та 8 жінок). Серед 65 неактивних 13 осіб було учнями чи студентами, 29 — пенсіонерами, 23 були неактивними з інших причин.

У 2010 році в муніципалітеті числилось 174 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 442,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Ламіляр'є на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Ламіляр'є на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Тарн

Примітки 

Муніципалітети департаменту Тарн